Rafael Márquez peut désigner :
 Rafael Márquez (né en 1975), boxeur mexicain ;
 Rafael Márquez (né en 1979), footballeur international mexicain ;
 Rafael Márquez (né en 1991), coureur cycliste espagnol.